Батьки — радянський фільм 1988 року.
 Батьки — американська комедія 1989 року.